Мансірі-Гімал (також Манаслу-Гімал, Гуркха-Гімал) — гірський масив у Гімалаях.
 Махалангур-Гімал (неп. महालङ्गूर हिमाल) — найвищий гірський хребет на Землі.
 Дамодар-Гімал () — гірський масив у Гімалаях.
 Лам'юнґ Гімал () — гора в Азії, висотою — 6983 метри, у гірському масиві Аннапурна в Гімалаях на території зони Ґандакі в Непалі.
 Дхаулагірі-Гімал, Дхаулагірі () — гірський масив у Гімалаях на території Непалу.
 Ганеш-Гімал (неп. गणेश हिमाल) — гірський масив у Гімалаях на кордоні Непалу з Китаєм (Тибетський автономний район).
 Чурен Гімал (неп. धौलागिरी) — гора в Азії, у масиві Дхаулагірі-Гімал, у гірській системі Гімалаїв, сьома за висотою вершина світу (8167 м).
 Срінгі-Гімал — гірський хребет у Гімалаях з найвищою вершиною Чамар (7165 м).